Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2005 () проходил с 3 по 13 марта 2005 в городе Пинероло (Италия) на арене Pinerolo Palaghiaccio одновременно для мужских и для женских команд.

В чемпионате принимали участие 10 мужских и 10 женских команд.

В мужском турнире чемпионами стала (14-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Швеции. Бронзовые медали завоевала сборная Шотландии, победившая в матче за 3-е место сборную США.

В женском турнире чемпионами стала (2-й раз в своей истории) сборная Швейцарии, победившая в финале сборную Швеции. Бронзовые медали завоевала сборная Канады, победившая в матче за 3-е место сборную Дании.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 10 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы, финал и матч за 3-е место.

Результаты соревнований

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)

 Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация 

 В 2006 году выбывают в Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров 2006.

Женщины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

 Проходят в плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.
 Проходят в тай-брейк за 6-е место.

Тай-брейки 
За 4-е место:

За 6-е место:

Плей-офф

Итоговая классификация 

 В 2006 году выбывают в Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров 2006.

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика (мужской турнир) | WCF
 Результаты и статистика (женский турнир) | WCF

Международные соревнования по кёрлингу в Италии
Март 2005 года
Чемпионаты мира в Италии
Спортивные соревнования в Пинероло